Black Hawk of Blackhawk kan verwijzen naar:
 
 Black Hawk County, een county in de Amerikaanse staat Iowa
 Black Hawk (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Blackhawk (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Black Hawk (indianenleider), een indianenleider uit Noord-Amerika
 Blackhawk-Camino Tassajara, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 UH-60 Black Hawk, een helikopter
 Black Hawk Down, een Amerikaanse film uit 2001
 USS Black Hawk (1848) een Amerikaanse kanonneerboot
 USS Black Hawk (1904) een passagiersschip
 USS Black Hawk (AD-9) een Amerikaanse bevoorrader
 USS Black Hawk (MHC-58) een Amerikaanse mijnenjager
 Chicago Blackhawks, een ijshockeyploeg uit Chicago, Illinois
 Blackhawk (DC Comics), een stripfiguur